Il gruppo della wurtzite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della wurtzite 
 Cadmoselite
 Greenockite
 Rambergite
 Wurtzite

Note 

Wurtzite